

Призери

Змагання

Відбірні змагання

Півфінал

Фінал

Фінал B

Фінал A

Посилання 

 Шорт-трек на офіційному сайті ігор  

Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010